Октаедр (геометрія)
 Октаедр (кристалографія)